Název Aries má více významů:

Astronomie a astrologie 
Latinský název pro:

Souhvězdí Berana
Beran (znamení)

Vozidla a letadla 
Dodge Aries, automobil
Ariès, francouzský automobil
Aries Motorsport, výrobce sad do aut
EP-3E Aries, průzkumné letadlo firmy Lockheed

Lidé 
Aries Spears, komik
Aries Merritt, sprinter a (2016) světový rekordman na 110 metrů překážek

Ostatní 
Aries (raketa)
Aries (album), album Luise Miguela